Les Aventures d'Alice au pays des merveilles (Alice in Wonderland) est une œuvre littéraire de l'écrivain anglais Lewis Carroll parue en 1865. Cette œuvre est à l'origine de nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision, ainsi que sous divers autres supports.

Bande dessinée 

 Alice au pays des merveilles est une bande dessinée de Daluc et Turbo, publiée à l'origine dans le quotidien belge Le Soir en 1973.

Cinéma 

 Alice in Wonderland est un film muet britannique de Cecil Hepworth et Percy Stow sorti en 1903, première adaptation de l'œuvre de Lewis Carroll.
 Alice au pays des merveilles est un film muet américain de W.W. Young sorti en 1915.
 Alice au pays des merveilles est un film américain de Norman Z. McLeod sorti en 1933.
 Alice au pays des merveilles est un film d'animation franco-britannique de Marc Maurette, Dallas Bower et Louis Bunin sorti en 1949.
 Alice au pays des merveilles est un film d'animation américain des studios Disney sorti en 1951.
 Alice au pays des merveilles est une comédie musicale britannique de William Sterling sorti en 1972.
 Alice in Wonderland: A Musical Porno est une comédie musicale pornographique américaine de Bud Townsend sortie en 1976.
 Alice au pays des merveilles est un film soviétique de 1981.
 Alice est un film tchécoslovaque surréaliste de Jan Švankmajer sorti en 1988.
 Alice au pays des merveilles est un long-métrage d'animation américano-japonais sorti en 1995.
 Alice au pays des merveilles est un film américain de Tim Burton sorti en 2010.
 Alice de l'autre côté du miroir est un film américain de James Bobin sorti en 2016.

Jeu vidéo 

 American McGee's Alice est un jeu vidéo de Rogue Entertainment, sorti en 2000 sur PC.
 Alice au pays des merveilles est un jeu vidéo de Digital Eclipse Software pour Nintendo, sorti en 2000 sur Game Boy Color.
 Alice au pays des merveilles, par Emme sur 2005 sur PC.
 Alice au pays des merveilles est un jeu vidéo de Étranges Libellules pour Disney Interactive Studios, sorti en 2010 sur PC, Wii, DS.
 Alice : Retour au pays de la folie est un jeu vidéo de Spicy Horse, sorti en 2011 sur PC, PS3, Xbox360.

Musique 

 Alice in Wonderland est un album du groupe de rock progressif Neuschwanstein (groupe), sorti en 2008.
 Alice au pays des merveilles est la bande originale du film Alice au pays des merveilles de Tim Burton, sorti en 2010.
 Alice in Wonderland est un opéra en un acte et huit tableaux d'Unsuk Chin, créé le  à l'Opéra d'état de Bavière.
 Alice in Wonderland est un morceau de jazz de Sammy Fain, créé pour le film de Disney, Alice au pays des merveilles en 1951.
 Alice au pays des merveilles est une pièce de Florent Nagel pour piano à quatre mains et narrateur créée en 2012.

Photographie 
 Alice in Wonderland une série de mode, de Grace Coddington par Annie Leibovitz, datant de 2003.

Télévision

Série télévisée d'animation 

 Alice au pays des merveilles est une série télévisée d'animation nippo-ouest-allemande diffusé en 1983.

Téléfilm 

 Alice est un téléfilm britannique de George More O'Ferrall diffusé sur la BBC en 1946.
 Alice au pays des merveilles est un téléfilm américain de George Schaefer diffusé en 1955.
  est un téléfilm britannique de Jonathan Miller diffusé sur la BBC en 1966.
 Alice au pays des merveilles est un téléfilm français de Jean-Christophe Averty diffusé en 1970.
  est un téléfilm américain de Kirk Browning diffusé sur PBS en 1983.
 Alice au pays des merveilles est un téléfilm américain de Harry Harris diffusé en 1985.
 Alice au pays des merveilles est un téléfilm américain de Nick Willing diffusé en 1999.
 Alice au pays des merveilles est une mini-série britannico-canadienne de Nick Willing diffusé en 2009.

Autre 
 Alice in Wonderland est une attraction de type parcours scénique du parc à thème Disneyland en Californie.